Bataille de La Roche-sur-Yon (1793)
 Bataille de La Roche-sur-Yon (1794)